The Mississippi Gambler puede referirse a:
Películas
 The Mississippi Gambler, película dirigida por Reginald Barker estrenada en 1929.
 The Mississippi Gambler, película dirigida por John Rawlins estrenada en 1942.
 The Mississippi Gambler, película dirigida por Rudolph Maté estrenada en 1953.

Álbumes
 The Mississippi Gambler, álbum de Herbie Mann publicado en 1972.